Hubka může být:

 Hubka

příjmení
 Antonín Hubka (1872–1919) – rakouský menšinový aktivista a politik české národnosti
 Josef Hubka (1879–????) – český a československý politik

podobná příjmení
 Hubek